Бронное () — деревня в Жмуровском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 8 км на юг от Речицы и железнодорожной станции в этом городе, в 58 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге Лоев — Речица. На 2009 год в деревню Бронное ходит 2 рейсовых автобуса (РЦБ — д. Горошков, Речица — Заспа) и 4 маршрутных такси.

В деревне 607 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из 2 параллельных улиц с ориентацией с юго-востока на северо-запад пересекаемые 3 короткими улицами. На востоке к главным улицам примыкает короткая улица меридиональной направленности. Жилые дома преимущественно деревянные усадебного типа.

Улицы 
 Колхозная
 Красноармейская
 Луговая
 Мира
 Молодёжная
 пер. Красноармейский
 Пролетарская
 Советская
 Спортивная

Инфраструктура 
 Средняя школа
 Детский ясли-сад
 Жмуровский сельский совет
 Православная церковь
 Библиотека
 4 продуктовых и 1 промтоварный магазин
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Отделение связи.

Гидрография 
На восточной окраине деревни река Днепр.

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XVI века в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского и являлась собственностью Великого князя. Бронное после 2-го раздела Речи Посполитой в (1793 году) в составе Российской империи. Была во владении графа Юзефа Юдицкого.

В 1850 году деревня являлась собственностью казны. В 1885 году деревня находилась в составе Заспенской волости Речицкого уезда Минской губернии. В это время действовала паромная переправа через Днепр. В 1897 году в деревне находились: часовня, школа грамоты, хлебозапасный магазин, 2 магазина. Жители деревни занимались изготовлением колёс, ободов, саней.

С февраля 1918 года до 6 декабря 1918 года деревня оккупирована немецкими войсками.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года центр Бронновского сельсовета Речицкого района Речицкого округа. В 1931 году организован колхоз «Красный Днепр», работала мельница. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 195 жителей деревни. Освобождена 21 ноября 1943 года. В 1959 году деревня являлась центром колхоза «40 лет Октября». Работают средняя школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад-ясли, отделение связи.

Население

Численность 
2004 год — 607 дворов, 1148 жителей.

Динамика 
 1795 год — 38 дворов.
 1850 год — 60 дворов, 494 жителя.
 1885 год — 102 двора, 705 жителей.
 1897 год — 161 двор, 1069 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 193 двора, 1269 жителей.
 1930 год — 309 дворов, 1605 жителей.
 1959 год — 1708 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 607 дворов, 1148 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района